Whitlock ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Whitlock (1915–1999), britischer Spezialeffektkünstler

 Bobby Whitlock (* 1948), US-amerikanischer Keyboarder
 Brand Whitlock (1869–1934), US-amerikanischer Journalist, Schriftsteller, Jurist und Diplomat
 Ed Whitlock (1931–2017), kanadischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Elizabeth Whitlock (1761–1836), britische Schauspielerin
 Emily Whitlock (* 1994), englische Squashspielerin
 Garrett Whitlock, US-amerikanischer Schlagzeuger
 Harold Whitlock (1903–1985), britischer Leichtathlet
 Isiah Whitlock Jr. (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Laura L. Whitlock (1862–1934), amerikanische Kartograhin und Unternehmerin
 Lee Whitlock (* 1968), britischer Schauspieler
 Lester J. Whitlock (1892–1971), US-amerikanischer Generalmajor
 Max Whitlock (* 1993), britischer Turner
 Phil Whitlock (* 1962), englischer Squashspieler
 Percy Whitlock (1903–1946), britischer Organist und Komponist
 Rex Whitlock (1910–1982), britischer Geher
 Simon Whitlock (* 1969), australischer Dartspieler
 Tom Whitlock (1954–2023), US-amerikanischer Songwriter

Whitlock ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Whitlock (Tennessee), Ort in Tennessee
 Whitlock (Virginia), Ort in Virginia
 Whitlock Peak, Berg in den Peloncillo Mountains, Arizona
 Whitlock Mountains High Point, Berg in den Peloncillo Mountains, Arizona
 Whitlock's Mill Lighthouse, Leuchtturm in Maine

Whitlock steht für:
 Whitlock Automobile, britischer Automobilhersteller
 Whitlock (Automarke), britische Automobilmarke (1915–1933)
 Whitlock-Aster, britische Automobilmarke (1904–1906)

Siehe auch:
 Whitelock